Se også 360 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 

60
Artikler om enkelte år